ASIN ist die Abkürzung für:

 Action pour une Suisse Indépendante et Neutre, französischer Name der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
 Amazon Standard Identification Number, eine vom Amazon-Konzern vergebene Produktidentifikationsnummer

Asin ist der Name folgender Personen:
 Asin Thottumkal (* 1985), bekannt als Asin, indische Schauspielerin
 Asin (König), koreanischer König von Baekje (392–405)
 Miguel Asín Palacios (1871–1944), römisch-katholischer Priester und Arabist

Asin als Ortsname in:
 Asín, spanische Gemeinde in aragonesischen Provinz Saragossa

asin steht für:
 Arcussinus, mathematische Funktion

ASIN